George Leveson-Gower, I duca di Sutherland – politico e diplomatico inglese
 George Leveson-Gower, II conte di Granville – politico britannico
 George Leveson-Gower, III conte Granville – diplomatico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, II duca di Sutherland – nobile e politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, III duca di Sutherland – politico inglese
 George Sutherland-Leveson-Gower, V duca di Sutherland – politico inglese